Molere, frazione di Balme in provincia di Torino
 Molere, frazione di Oggiono in provincia di Lecco